Vuile oorlog, algemeen
 Vuile Oorlog (Argentinië), de periode van staatsterrorisme door de militaire dictatuur in Argentinië van 1976 tot 1983
 Vuile Oorlog (Mexico), de repressie die in Mexico plaatsvond in de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw
 Vuile Oorlog (Spanje), van 1986 tot 1987